Educação, meio pelo qual os objetivos e hábitos de um grupo de pessoas se sustentam de uma geração para a outra

Cinema 
 An Education, filme de 2009 dirigido por Lone Scherfig, conhecido no Brasil como Educação
 Educação (2020) (Education, no original), telefilme dirigido por Steve McQueen

Clubes de futebol 
 Education Football Club, clube de futebol extinto do Butão

Desambiguações de cinema
Desambiguações de clubes